Малая Хмелевка — деревня в Нелидовском районе Тверской области. Входит в состав Высокинского сельского поселения.

История 
Указом ПВС РСФСР от 18 февраля 1988 года деревня Хмелевка Высокинского сельсовета Нелидовского района Калининской области переименована в деревню Малая Хмелевка.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Нелидовского района